Дискографія британського гурту Massive Attack нараховує 5 студійних альбомів, 2 компіляційні альбоми, 3 міні-альбоми і 16 синглів.

Студійні роботи

Міні-альбоми

Сингли

 II Released under the name "Massive" in some countries.

Альбоми-компіляції

Джерела 
Дискографія на порталі Discogs.com

Примітки 

Massive Attack